

Nom de famille 

 Alexander Atkinson Lawrence, Jr. (1906-1979), juge fédéral américain ;
 Alia Atkinson (1988-), nageuse jamaïcaine ;
 Anthony B. Atkinson (1944-2017),  économiste britannique ;
  ;
 Brenda Atkinson, coureuse cycliste britannique ;
 Chris Atkinson (1979-), pilote de rallye ;
 Courtney Atkinson (1979-), triathlète australien ;
 Dalian Atkinson (1968-2016), footballeur britannique ;
  ;
 David Rice Atchison (1807-1886), homme politique américain ;
 Diane Atkinson, écrivaine britannique ;
 Dion Atkinson (1986-), surfeur australien ;
  (1840–1890), entomologiste irlandais ;
 Frederick Valentine Atkinson (1916-2002), mathématicien britannique ;
 Gemma Atkinson (1984-), actrice britannique ;
 George Francis Atkinson (1854-1918), un botaniste américain ;
 Henri Atkinson (1781-1829), mathématicien britannique ;
  ;
 Jerome Atkinson, karatéka britannique ;
 Kate Atkinson (1952-), auteur britannique ;
 Kenny Atkinson (1967-), joueur et entraîneur de basket-ball américain ;
 Mark Atkinson (1970-), footballeur néo-zélandais] ;
 Matthew Atkinson (1988-), acteur et musicien américain ;
 Michael Atkinson (1964-), haut fonctionnaire américain ;
 Pat Atkinson (1952-), femme politique provinciale canadienne ;
  ;
  ;
 Robert William Atkinson (1850-1929), chimiste britannique ;
 Rowan Atkinson (1955-), comédien britannique ;
 Sid Atkinson (1901-1977), athlète sud-africain ;
 Thomas Atkinson (-1616), prêtre et martyr britannique ;
 William Stephen Atkinson (1820-1876), entomologiste indien ;
 Ti-Grace Atkinson (1938-), auteure féministe américaine ;
 William Walker Atkinson (1862-1932), homme d'affaires et occultiste américain.

Toponymie 

 Atkinson, une localité du comté de Rockingham dans le New Hampshire aux États-Unis ;
 Atkinson, une ville du comté de Pender en Caroline du Nord ;
 Atkinson, un village du comté de Henry, dans l'Illinois aux États-Unis ;
 Atkinson, une ville du Nebraska, aux États-Unis ;
 Atkinson, ville de la Dominique ;
 comté d'Atkinson dans l'État de la Géorgie, aux États-Unis ;
 Atkinson, un glacier dans la chaîne de l'Amirauté, en Antarctique.

Technique 
 Cycle d'Atkinson, cycle thermodynamique utilisé dans des moteurs à explosion
 Indice d'Atkinson, indice de l’inégalité des revenus

Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme